Uomini e lupi (Wolf Call) – film del 1939 diretto da George Waggner 
Uomini e lupi – film del 1957 diretto da Giuseppe De Santis e Leopoldo Savona 
Uomini e lupi – film del 1998 diretto da Daniele Vicari
 – film d'animazione giapponese del 1999 diretto da Hiroyuki Okiura